Winkle ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Winkle (Gemeinde Längenfeld), Weiler in der Ortschaft Huben, Gemeinde Längenfeld, Tirol, Österreich
 Winkle (Illinois), Ort im Perry County, Illinois, USA
 Winkle Island, Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Winkle ist der Familienname folgender Personen:
 Baddie Winkle (* 1928), US-amerikanische Internetpersönlichkeit und Model
 Lisel Brandt-Winkle (1914–2006), Fotografin
 Stefan Winkle (1911–2006), Mediziner und Medizinhistoriker

Siehe auch:
 Van Winkle
 Winkl
 Winkel (Begriffsklärung)